A Son of His Father – cortometraggio del 1913 diretto da Joseph W. Smiley
A Son of His Father – film del 1925 diretto da Victor Fleming

Pagine correlate 
The Son of His Father